Willem Buytewech est le nom de deux peintres néerlandais du siècle d'or :
 Willem Pietersz. Buytewech (1591/1592-1624) ;
 Willem Willemsz. Buytewech (1624/25-1670), fils du précédent.